Hush (band), een Australische glamrockband uit de jaren 70
 Hush (rapper), een Amerikaanse rapper
 films:
 Hush (1998) van Jonathan Darby met Jessica Lange, Gwyneth Paltrow en Johnathon Schaech
 Hush (2005), televisiefilm van Harvey Kahn met Tori Spelling en Tahmoh Penikett
 Hush (2008), videofilm van Mark Tunderai met Will Ash
 Hush (2016), horrorfilm onder regie van Mike Flanagan
 Hush (Joe South), een nummer van Billy Joe Royal, geschreven door Joe South en gecoverd door onder meer Deep Purple
 Hush (Tool), een nummer van de band Tool
 Hush (Batman), een schurk uit een aantal Batmanverhalen